Lugnet (Håbo), een plaats in de gemeente Håbo in het Zweedse landschap Uppland
 Lugnet (Uppsala), een plaats in de gemeente Uppsala in het Zweedse landschap Uppland
 Lugnet (Malmö), een wijk in het stadsdeel Centrum van Malmö
 Lugnet och Skälsmara, een plaats in de gemeente Värmdö in het Zweedse landschap Uppland
 Lugnet (Falun), een sportcomplex in de Zweedse stad Falun